Замбоанга (Zamboanga):
 Замбоанга — город на острове Минданао (Филиппины)
 Замбоанга — полуостров острова Минданаю
 Республика Замбоанга — революционное государство, существовавшее в 1899 году
 Северная Замбоанга — провинция Филиппин
 Южная Замбоанга — провинция Филиппин
 Замбоанга-Сибугей — провинция Филиппин